

Персоналії 
 Альберт Джозеф Мор (1841—1893) — англійський художник
 Антоніс Мор — нідерландський художник 16 століття
 Генрі Мор (1614-1687) — англійський філософ, професор богослов'я і представник кембриджських платоніків.
 Джейсон Мор ( 1969) — канадський хокеїст.
 Мор Едуард Володимирович (*1977) — колишній український та російський футболіст, захисник.
 Емре Мор (*1997) — турецький футболіст.
 Йозеф Мор (1792—1848) — австрійський католицький священик і поет. Автор слів до різдвяної пісні «Тиха ніч».
 Карл Фрідріх Мор (1806—1879) — німецький хімік
 Катайр Мор — Верховний король Ірландії, син Федліміда Фір Ургалайса
 Карлес Ак Мор (1940—2016) — каталонський письменник
 Отто Христіан Мор (1835—1918) — німецький механік
 Томас Мор (1478—1535) — англійський письменник, філософ, державний діяч, лорд-канцлер (1529—1532 рр.)

Топоніми 
 Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь
 Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
  () — озеро в Норвегії

Астероїд 
 2971 Мор — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Сен-Мор